Davit Mujiri - em georgiano, დავით მუჯირი (Tbilisi, 20 de janeiro de 1978) é um futebolista georgiano que atua no FC Lokomotiv Moscou.

Nos tempos de URSS, seu nome era russificado para David Davidovich Mudzhiri (Давид Давидович Муджири, em russo).

Nascidos em 1978
Naturais de Tiblíssi
Futebolistas da Geórgia
Futebolistas do SK Dinamo Tbilisi
Futebolistas do Futbolniy Klub Sheriff
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do Lokomotiv Moscou
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Jogadores da Seleção Georgiana de Futebol